Ола́но () — испанская (баскская) фамилия.

Известные носители:
 Алонсо Олано, Микель (род. 1980) — испанский футболист.
 Алонсо Олано, Хавьер (Хаби Алонсо; род. 1981) — испанский футболист, брат предыдущщего.
 Волкан Олано, Педро Игнасио (род. 1953) — епископ Такуарембо (с 2018 года).
 Олано Мансано, Абрахам (род. 1970) — испанский шоссейный велогонщик.
 Сент-Рос Олано, Ховард (род. 1991) — кубинский баскетболист.